Corsair Memory, empresa de periféricos para computador
 Vought F4U Corsair, caça-bombardeiro estadunidense
 Vought A-7 Corsair II, avião de caça estadunidense